Nataša Andonova – calciatrice macedone
 Ljudmila Andonova – ex altista bulgara

Pagine correlate
 Andonov